

Флемінгтон — місто, штат Джорджія
 Флемінгтон — місто, штат Нью-Джерсі
 Флемінгтон — місто, штат Пенсільванія
 Флемінгтон — місто, штат Західна Вірджинія
 Флемінгтон — селище, штат Міссурі